Ellen Gleditsch (1879-1968), chimiste norvégienne
 Johann Gottlieb Gleditsch (1714-1786), naturaliste allemand